Roussey steht für:

 Roussey Frères, ein ehemaliger französischer Hersteller von Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen

Roussey ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Roussey (* 1961), französischer Fußballspieler und -trainer
 Olivier Roussey (* 1958), französischer Fußballspieler